Правительство Румынии () — главный орган исполнительной власти Румынии, обеспечивающий реализацию внутренней и внешней политики страны и осуществляющий общее руководство публичной администрацией. Важным и сопутствующим элементом работы Правительства является подготовка решений и ордонансов. При осуществлении своих полномочий Правительство сотрудничает с заинтересованными общественными учреждениями. Обладает правом законодательной инициативы.

Главой правительства Румынии является премьер-министр.

Общие сведения 
После консультации с партией, имеющей численное большинство, вносится в Парламент Президентом и должна быть утверждена в течение 10 дней. После утверждения обеими палатами Парламента его кандидатуры, состава кабинета и программы действий, каждый член кабинета приносит перед Президентом торжественную присягу на верность Богу, Конституции и народу.

Если этого не происходит по причине не утверждения и объявления вотума недоверия, Президент вправе ещё раз внести неутверждённую кандидатуру или новую кандидатуру на должность премьер-министра. Если и в этот раз Парламент не утверждает её, то он его распускает и назначает новые выборы в Парламент.

С момента утверждения Правительства, каждый член кабинета официально осуществляет свой мандат. Он несовместим с деятельностью в другой ветви власти и предпринимательстве. Считается действительным до официальных итогов следующих парламентских выборов. Прекращение мандата происходит в случае отставки, отзыва, утраты избирательных прав, состояния несовместимости, смерти, а также в других случаях, предусмотренных законом. Правительство несёт политическую ответственность за свою деятельность только перед Парламентом. Перед ним оно отчитывается о проведённой работе на специальном для этого предназначенном заседании. Парламент может поставить вопрос о недоверии Правительству путём принятия соответствующей резолюции на общем собрании палат. Правительство может принять на себя ответственность и представляет новую программу или, как промежуточный вариант, законопроект. Если эта мера не проходит голосование, Правительство отправляется в отставку.

История 
С 22 декабря 2008 года по 6 февраля 2012 года премьер-министром Румынии являлся Эмиль Бок, ушедший в отставку после массовых выступлений в стране.

Временным премьером-министром Румынии назначена бывший министр юстиции Кэтэлин Предою. 9 февраля 2012 года по 7 мая 2012 года премьер-министром был Михай Рэзван Унгуряну. После объявления вотума недоверия правительству Унгуряну, последовавшего 27 апреля 2012 года, правительство ушло в отставку. Новое правительство сформировал социалист Виктор Понта. За три года его руководства правительство пережило четыре формирования. Ушёл в отставку 4 ноября 2015 года. Преемником его на посту премьер-министра стал бывший министр сельского хозяйства Дачиан Чолош. 17 ноября его правительство было приведено к присяге после утверждения в парламенте.

Состав 

Правительство Михая Тудосе действовало с 29 июня 2017 года. В состав Правительства входило 27 министров, 3 из них возведены в ранг вице-премьеров, 5 — министры-делегаты, 1 — министры-делегаты.

Правительство Людовика Орбана действовало с 4 ноября 2019 года по 5 февраля 2020 года, когда было отправлено в отставку.

Правительство Флорина-Василе Кыцу действовало с 23 декабря 2020 года по 25 ноября 2021 года. Состав: 2 вице-премьера - Дан Барна и Хунор Келемен; 18 министров - Богдан Ауреску (министр иностранных дел), Лучиан Боде (министр внутренних дел), Адриан Орос (министр сельского хозяйства и развития села), Николае Чукэ (министр обороны), Киприан Телеман (министр науки, инноваций и цифровизации), Богдан Георгиу (министр культуры), Чеке Аттила (министр развития, общественных работ и администрации), Клаудиу Нэсуй (министр экономики, предпринимательства и туризма), Сорин Кымпяну (министр образования), Вирджил-Даниэль Попеску (министр энергетики), Александру Назаре (министр финансов), Кристиан Гиня (министр инвестиций и европейских проектов), Стелиан Йон (министр юстиции), Ралука Туркан (министр труда и социальной защиты), Барна Танкос (министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов), Йоана Михэилэ (министр здравоохранения), Эдуард Новак (министр по делам молодежи и спорта), Кэтэлин Друлэ (министр транспорта и инфраструктуры).

С ноября 2021 года действует правительство Николае Чукэ.

Примечания

Ссылки 
 Правительство Румынии Официальный сайт 

Правительства по странам
Правительство Румынии